Bani kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Baní, Peravia, kommun,

Filippinerna 

 Ramos (kommunhuvudort), Centrala Luzon, Province of Tarlac, 
 Bani River (vattendrag i Filippinerna), Ilocosregionen, Province of Pangasinan, 
 Bani (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Zambales, 
 Bani (kommun), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Gambia 

 Bani (ort i Gambia), Central River Division,

Grekland 

 Vévi, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis,

Island 

 Bani (berg), Västlandet,

Mali 

 Bani (flod), vattendrag, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Maliförgreningar